Alto ganho é uma qualificação utilizada para um determinado tipo de antena, onde ela amplifica, ou mais corretamente dizendo, concentra o sinal de chegada, a fim de melhorar a qualidade da recepção.

Seu funcionamento é mais eficaz quando se utiliza a alta freqüência, onde os comprimentos de ondas são muito pequenos. Nesta situação uma antena de alto ganho consegue obter uma boa amplificação do sinal recebido.

Mas essa antena é sempre uma antena direcional, ou seja, necessita estar apontadas para a fonte de ondas eletromagnéticas, a fim de poder captar e de concentra as ondas eletromagnéticas recebidas, sobre seu receptor.

São comumentemente mencionadas quando equipam naves espaciais, ou mesmo quando tem uso doméstico como receptores de sinais de TV via satélite.

Nas naves espaciais, esta antena possui uma base móvel, para que a mesma sempre fique apontando para a Terra a fim de poder realizar a transmissão de dados. No caso de antenas para TV via satélite, como o satélite transmissor esta em uma órbita geoestacionária, esta antena possui a sua base fixa.

Um exemplo de antena de alto ganho é a antena parabólica que é utilizada para captar e enviar sinais em UHF e em Microondas.

Uma antena receptora de satélites de 3 metros de diâmetro, por exemplo, tem um ganho de 33 dB, ou seja, ela “amplifica”, ou melhor dizendo, ela concentra o sinal de chegada por volta de 2000 vezes.

O ganho da antena parabólica é devido a sua capacidade de concentração, em um único ponto, do sinal recebido.

O diâmetro da antena parabólica também influi no ganho da mesma. Quanto maior o diâmetro da antena maior será o ganho e melhor a qualidade da recepção.

Ver também 
Antena de Baixo ganho

Eletromagnetismo
Telecomunicações